Distrito Histórico de Park Avenue puede referirse a:
 El Distrito histórico de Park Avenue de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
 El Distrito histórico de Park Avenue de la ciudad de Detroit, Estados Unidos.